Сне́жный лев:

 Снежный лев — персонаж буддийской мифологии, небожитель, спутник будд и бодхисаттв. 
 Снежный лев — двенадцатый «естественный» альбом группы «Аквариум».
 Snow Lion — американское книжное издательство, выпускающее научную, популярную и художественную литературу, связанную с буддизмом.